Le  d'infanterie ( RI) est un régiment d'infanterie de l'Armée de terre française constitué en 1914 avec les bataillons de réserve du  régiment d'infanterie.

À la mobilisation, chaque régiment d'active créé un régiment de réserve dont le numéro est le sien plus 200.

Création et différentes dénominations 

  :  Régiment d'Infanterie

Chefs de corps

Drapeau 
Son drapeau porte l'inscription suivante: Verdun 1916

Décorations décernées au régiment

Historique des garnisons, combats et batailles du  RI

Première Guerre mondiale 
Cantonnement : Saint-Quentin.
Affectations :
  Division d'Infanterie d' à

1914 

 6 au , travaux de défense à Bezonvaux et Ormes.
 Du 12 au , cantonnement à Verdun.
 , à Trésauvaux, à Louvemont, la côte de Poivre et la côte 378.
 , Fromezy, Combat d'Etain.
 septembre, combat de Gercourt et combat de Brabant.

1915 

 avril, combat de Gussainville.

1916 

 En , le régiment se situe à Verdun. Durant les premiers jours de la bataille de Verdun, le , à Samogneux, il reste qu'un seul bataillon valide.

 Le , le reste du régiment se replie sur Haumont-près-Samogneux.

1917

1918

Entre-deux-guerres

Seconde Guerre mondiale

De 1945 à nos jours

Traditions et uniformes

Insigne

Devise

Personnages célèbres ayant servi au  RI

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des régiments français
 Liste des grades dans l'armée française

Unité d'infanterie française dissoute